Фінал Кубка європейських чемпіонів 1983 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1982—1983 років, у якому зустрілися італійський «Ювентус» та німецький «Гамбург». Матч відбувся 25 травня 1983 року на «Олімпійському стадіоні» у Афінах. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Гамбург».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1982-83 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1983 на transfermarkt 

1983
1983 у футболі
1983
Травень 1983